Болгария — может означать:

 Болгария — государство в Европе.
 Болгария — станция Софийского метрополитена.
  — военно-административный округ Византийской империи.
 (2575) Болгария — астероид.

См. также 
 Великая Болгария
 Болгары (значения)
 Булгары
 Булгария